На этой странице показаны электронные конфигурации нейтральных атомов в их основных состояниях. Для каждого атома подоболочки даны сначала в краткой форме, затем со всеми выписанными подоболочками, за которыми следует число электронов на оболочку.

Электронная конфигурация

Литература 
Все данные, представленные выше, согласуются с традиционными источниками, кроме случаев, перечисленных ниже.

NIST 
 Американский институт стандартов. Проверено 1 июля 2005, (элемента 1-104) основано на:
 Atomic Spectroscopy, by W.C. MarОлово and W.L. Wiese in Atomic, Molecular, & Optical Physics Handbook, ed. by G.W.F. Drake (AIP, Woodbury, NY, 1996) Chapter 10, pp. 135—153.
Этот веб-сайт также процитирован в CRC руководстве () как источник секции 1, подсекции электронная конфигурация нейтральных атомов в основном состоянии.

 91 Pa : [Rn] 5f2(3H4) 6d 7s2
 92 U : [Rn] 5f3(4Io9/2) 6d 7s2
 93 Np : [Rn] 5f4(5I4) 6d 7s2
 103 Lr : [Rn] 5f14 6d1 7s2
 104 Rf : [Rn] 5f14 6d2 7s2

CRC 
 David R. Lide (ed), CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th Edition, online version. CRC Press. Boca Raton, Florida, 2003; Section 1, Basic Constants, Units, and Conversion Factors; Electron Configuration of Neutral Atoms in the Ground State. (elements 1-104)
 Также подсекция периодической таблицы элементов, (элементы 1-103) основана на:
 G. J. Leigh, Editor, Nomenclature of Inorganic Chemistry, Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1990.
 Chemical and Engineering News, 63(5), 27, 1985.
 Atomic Weights of the Elements, 1999, Pure & Appl. Chem., 73, 667, 2001.

WebElements 
 Periodic Table of the Elements by WebElements. Проверено 1 июля 2005, электронные конфигурации основаны на:
 Atomic, Molecular, & Optical Physics Handbook, Ed. Gordon W. F. Drake, American Institute of Physics, Woodbury, New York, USA, 1996.
 J.E. Huheey, E.A. Keiter, and R.L. Keiter in Inorganic Chemistry : Principles of Structure and Reactivity, 4th edition, HarperCollins, New York, USA, 1993.
 R.L. DeKock and H.B. Gray in Chemical Structure and bonding, Benjamin/Cummings, Menlo Park, California, USA, 1980.
 A.M. James and M.P. Lord in Macmillan’s Chemical and Physical Data, Macmillan, London, UK, 1992.

 103 Lr : [Rn].5f14.6d1.7s2. точно; 2.8.18.32.32.9.2
 104 Rf : [Rn].5f14.6d2.7s2 предварительная; 2.8.18.32.32.10.2 (возможно)
 105 Db : [Rn].5f14.6d3.7s2 (догадка, основанная на электронной конфигурации тантала) ; 2.8.18.32.32.11.2 (возможно)
 106 Sg : [Rn].5f14.6d4.7s2 (догадка, основанная на электронной конфигурации вольфрама) ; 2.8.18.32.32.12.2 (возможно)
 107 Bh : [Rn].5f14.6d5.7s2 (догадка, основанная на электронной конфигурации рения) ; 2.8.18.32.32.13.2 (возможно)
 108 Hs : [Rn].5f14.6d6.7s2 (догадка, основанная на электронной конфигурации осмия) ; 2.8.18.32.32.14.2 (возможно)
 109 Mt : [Rn].5f14.6d7.7s2 (догадка, основанная на электронной конфигурации иридия) ; 2.8.18.32.32.15.2 (возможно)
 110 Ds : [Rn].5f14.6d9.7s1 (догадка, основанная на электронной конфигурации никеля) ; 2.8.18.32.32.16.2 (возможно)
 111 Rg : [Rn].5f14.6d10.7s1 (догадка, основанная на электронной конфигурации золота) ; 2.8.18.32.32.17.2 (возможно)
 112 Cn : [Rn].5f14.6d10.7s2 (догадка, основанная на электронной конфигурации ртути) ; 2.8.18.32.32.18.2 (точно)
 113 Nh : [Rn].5f14.6d10.7s2.7p1 (догадка, основанная на электронной конфигурации таллия) ; 2.8.18.32.32.18.3 (точно)
 114 Fl : [Rn].5f14.6d10.7s2.7p2 (догадка, основанная на электронной конфигурации свинца) ; 2.8.18.32.32.18.4 (точно)
 115 Mc : [Rn].5f14.6d10.7s2.7p3 (догадка, основанная на электронной конфигурации висмута) ; 2.8.18.32.32.18.5 (точно)
 116 Lv : [Rn].5f14.6d10.7s2.7p4 (догадка, основанная на электронной конфигурации полония) ; 2.8.18.32.32.18.6 (точно)
 117 Ts : [Rn].5f14.6d10.7s2.7p5 (догадка, основанная на электронной конфигурации астата) ; 2.8.18.32.32.18.7 (точно)
 118 Og : [Rn].5f14.6d10.7s2.7p6 (догадка, основанная на электронной конфигурации радона) ; 2.8.18.32.32.18.8 (точно)

Lange 
 J.A. Dean (ed), Lange’s Handbook of Chemistry (15th Edition), online version, McGraw-Hill, 1999; Section 4, Table 4.1 Electronic Configuration and Properties of the Elements. (Elements 1-103)

 97 Bk : [Rn] 5f8 6d1 7s2
 103 Lr : [Rn] 5f14 6d1 7s2

Hill and Petrucci 
 Hill and Petrucci, General Chemistry: An Integrated Approach (3rd edition), Prentice Hall. (Elements 1-106)

 58 Ce : [Xe] 4f1 5d1 6s2
 103 Lr : [Rn] 5f14 6d1 7s2
 104 Rf : [Rn] 5f14 6d2 7s2
 105 Db : [Rn] 5f14 6d3 7s2
 106 Sg : [Rn] 5f14 6d4 7s2

Ссылки 
 jeries rihani ptable - Orbital - Динамическая Таблица Менделеева

Атомы
Списки:Химия
Химических элементов